Municipio de Hayti puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hayti (condado de Hamlin, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hamlin.
 Municipio de Hayti (condado de Pemiscot, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pemiscot.